Pálffy ou Palffy est un nom de famille, notamment porté par (classement par ordre alphabétique) :
 David Palffy (1969 -), acteur canadien ;
 Žigmund Pálffy (1972 -), joueur slovaque de hockey sur glace.

Les Pálffy d'Erdőd :
 Famille Pálffy, comtes et princes hongrois
 Pál (1589-1653), comte et palatin de Hongrie, chevalier de l'ordre de la Toison d'or ;
 Miklós IV (1657-1732), comte et palatin de Hongrie, chevalier de l'ordre de la Toison d'or ;
 János (1664-1751), comte, chevalier de l'ordre de la Toison d'or ;
 Miklós VIII (1710-1773), comte, chevalier de l'ordre de la Toison d'or ;
 Károly József Jeromos (1735-1816), comte puis prince, chevalier de l'ordre de la Toison d'or ;
 Fidelis (1788-1864), chevalier de l'ordre de la Toison d'or ;
 Antoine Charles (« Antal Károly ») (1793-1879), prince, chevalier de l'ordre de la Toison d'or ;
 Móric (1812-1897), comte, chevalier de l'ordre de la Toison d'or ;
 Miklós Antal Mária (1861-1955), prince, chevalier de l'ordre de la Toison d'or.
Paul Pálffy ab Erdőd (1890-1968), un aristocrate et magnat hongrois.

Toponyme 
 Palais Pálffy, ancienne résidence nobiliaire de Prague. 

Homonymie de patronyme